Аэродром «Байсерке» — гражданский учебно-спортивный аэродром 4 класса севернее Алма-Аты . Координаты: 43°26’57"N 77°3’1"E, Высота над уровнем моря: 600 м.

Местонахождение 
Аэродром «Байсерке» (бывший аэродром ДОСААФ), расположен В 35 км севернее центра Алма-Аты, имеет грунтовую взлётно—посадочную полосу, рулёжную дорожку и оборудованное лётное поле. Добираться туда надо по старой капчагайской дороге — на север, от развязки на «Меркур — центре», сразу после посёлка Отеген-Батыр (бывший Энергетический), перед железнодорожным переездом, необходимо свернуть направо. От автовокзала «Саяхат» можно добраться при помощи нескольких автобусных маршрутов пригородного сообщения.

История 
История аэродрома непосредственно связана с обществом Осоавиахим и ДОСААФ. Есть запись протокола № 67 заседания Крайпарткома Казахстана от 10 ноября 1934 года (орфография сохранена):

«Организовать Краевой Аэроклуб Казосоавиахима Крайкома ВЛКСМ и Казсовпрофа. Поручить СНК и Казсовпрофу предусмотреть ассигнования (150 тысяч рублей) из Республиканского бюджета на строительство Аэроклуба. Руководителям государственных, хозяйственных и профсоюзных организаций оказывать вновь организуемому Аэроклубу всемерное содействие. Казосавиахиму, Крайкому ВЛКСМ, Казсовпрофу, горкому ВКП(б) организовать развертывание массовой работы вокруг организации Аэроклуба и популяризации его задач»

Современное состояние 
Сегодня, как и раньше, на аэродроме возможно совершать прыжки с парашютом, с самолетов Ан-2. Высота — 1000 метров. Парашютная система Д-1-5у. Для тех, кто не уверен в своих силах — возможно совершить прыжок при помощи системы «тандем», когда прыжок с борта самолета осуществляется в связке с инструктором, а приземление происходит на ноги инструктора. Так же аэродром «Байсерке» для своих тренировок используют парапланеристы. Аэродром Используется для проведения авиашоу, с демонстрацией пилотирования самолетов и вертолетов пилотами-спортсменами.

Аэродром «Байсерке» является базой авиационной компании лётный центр (АКЛЦ) «Тянь — Шань», использующей для своих нужд вертолеты Ми-2, самолёты Ан-2, Як-52."Аэроклуб ОО «Отан» РК" на технической базе АКЛЦ «Тянь-Шань», проводит подготовку курсантов в категории «пилот-любитель» по стандартам ИКАО. Аэродром используется для коммерческих полетов организаций — участниц «Казахстанской Ассоциации Малой Авиации»(ОЮЛ КАМА)

На аэродроме «Байсерке» есть площадка для радиомоделей. В 2007 году, по инициативе группы лиц,, были собраны средства для увеличения размеров площадки. В настоящее время все радиолюбители-моделисты пользуются этой взлётной полосой.

Первый казахстанский самолет «Арай», сделанный по канадской лицензии алма-атинским предприятием «АвиаМастер Эйркрафт», предназначенный для сельского хозяйства, совершил демонстрационный полет на аэродроме «Байсерке» 14 апреля 2012 года в 12.00 часов. Комитет гражданской авиации выдал свидетельство о государственной регистрации первым трем самолетам казахстанского производства «Арай». Они сделаны по канадской лицензии алма-атинским предприятием «АвиаМастер Эйркрафт».

Известные выпускники 
На аэродроме проходили лётную подготовку и будущие космонавты. Командир стартовавшего, с космодрома «Байконур» международного экипажа космического корабля «Союз ТМА-20» Дмитрий Юрьевич Кондратьев в 1986 году завершил обучение в Алма-Атинском аэроклубе ДОСААФ по программе лётной подготовки на самолёте Як-52. Не менее известным выпускником аэроклуба является Халык Кахарманы и Герой Российской Федерации Талгат Мусабаев.

Ссылки 
1. Аэроклубу — 70 лет! — http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=54161.

2. Первые Казахстанские самолеты — http://dknews.kz/kazakhstan-vypustil-pervye-tri-samoleta-arajj-otechestvennogo-proizvodstva.htm

3. Фотографии на Аэродроме «Байсерке»http://friends.kz/mountins/1148091401-ajerodrom-bajjserke.html

4. Сайт КАМА — https://web.archive.org/web/20120628121604/http://www.asak.kz/

Аэропорты Казахстана